Le  Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2008 est la huitième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 20 au  sur le Donington Park.

C'est la  du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Sport au Royaume-Uni en 2008